Can-Am (autosport), een raceklasse in de autosport.
Bombardier (motorfiets), merknaam van een motorfiets.